200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 10 sierpnia, półfinał 11 sierpnia a finał konkurencji 12 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Zwycięzcą wyścigu został brązowy medalista sprzed czterech lat, Amerykanin Michael Phelps, który w finale poprawił o prawie sekundę swój rekord świata, uzyskując czas 1:42,96. Był to trzeci na igrzyskach w Pekinie i dziewiąty w karierze Phelpsa złoty medal olimpijski.  Srebrny medal zdobył Park Tae-hwan z Korei Południowej, ustanawiając z czasem 1:44,85 nowy rekord Azji. Brąz wywalczył Peter Vanderkaay ze Stanów Zjednoczonych, który przepłynął dystans 200 m stylem dowolnym w 1:45,14.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem dowolnym mężczyzn